Ра () — вымышленный инопланетный персонаж из вселенной «Звёздных врат», являвшийся главой Совета Системных Владык и главным антагонистом в фильме «Звездные врата». Верховный Системный Владыка гоаул’дов. Происходит с планеты P3X-888.

Ра связан с богом Солнца Ра в древнеегипетской мифологии. Ра является одним из главных героев фильма «Звёздные врата» и часто упоминается в сериале «Звёздные врата: SG-1». Согласно сюжету сериала, Ра был мужем Хатор и отцом Херуура (Хора), что противоречит наиболее распространённой в древнеегипетской мифологии гелиопольской традиции, по которой Ра возглавляет священную эннеаду богов, а Хор и его супруга Хатхор приходятся ему праправнуками.

Сюжет 
Наиболее могущественный и влиятельный из гоа'улдов, Ра был первым представителем своего вида, появившимся на Земле и открывшим человеческую расу (Тау'ри).

Первыми воинами Ра были Горус и Анубис.

Когда 10 000 лет назад космический корабль Хеопс (корабль в форме пирамиды) приземлился в Северной Африке, местные жители в страхе разбежались от невиданного света и грохота, сопровождавших посадку корабля. Только один местный юноша приблизился на свою беду к странному внеземному гостю и поплатился за своё любопытство — Ра вселился в его тело. Поняв, что человеческое тело идеально подходит для гоа’улдских симбионтов из-за возможности членораздельной речи и использования орудий труда, а также быстро восстанавливается при помощи саркофага, Ра остался жить на понравившейся ему Земле, где его приближённый Имхотеп, являющийся в фильме одним из низших гоа’улдов, служащих Ра, воздвиг знаменитый комплекс египетских пирамид на плато Гиза. Провозгласив себя солярным божеством, он правил древними египтянами несколько тысячелетий, пока около 5 000 лет назад те не подняли восстание с помощью путешественников во времени и не свергли ложного бога, сделав возможным развитие собственной человеческой цивилизации.

За тысячелетия своего правления на планете Ра при помощи сети звёздных врат, расселил людей с Земли по всей галактике, используя их в качестве воинов и рабов. Для этой цели он привёз с собой одни из множества механизмов Звёздных Врат, будучи не в курсе о других Звёздных Вратах, оставленных на Тау’Ри расой Древних в Антарктике. Другие гоа'улды последовали его примеру, создав множество человеческих колоний и правя ими в качестве богов. Одной из планет, на которую была переселена часть древних египтян, был Абидос, где люди были заняты добычей минерала-наквады для Ра.

Превосходя всех остальных гоа’улдов своим разумом и властью, Ра уверенно удерживал власть над нестабильным объединением Системных владык. Тем не менее его верховенство признавалось остальными гоа’улдами лишь формально, и они не упускали возможности поколебать власть Ра. Особенно преуспел в этом плане брат и постоянный противник Ра Апофис (аналог гигантского змея Апопа из мифологии Древнего Египта), свергший брата и занявший его место Верховного Системного Владыки. Кроме того, Ра пришлось бороться с гоа’улдской царицей Эгерией, ставшей родоначальницей Ток'ра (Отрицающих Ра) — оппозиционной группы гоа’улдов, отрицающих паразитическое отношение к людям и противостоящих Ра и остальным Системным владыкам, ставшими для Тау’Ри и отряда SG-1 союзниками в борьбе с угрозой гоа’улдов.

После восстания на Земле Ра, удалившись на планету Абидос во избежание подобных инцидентов, запретил абидосианцам читать и писать. На Землю он уже не возвращался, так как местные звёздные врата были погребены под грудой камней и песка. Однако в 1928 археологическая экспедиция доктора Ленгфорда раскопала на плато Гиза звёздные врата, которые после долгих поисков ключа к разгадке секрета их работы удалось активировать в 1994 при помощи доктора Дэниела Джексона. Открыв туннель на Абидос, генерал Вест из Военно-воздушных сил США отправил по нему первую экспедицию, включавшую доктора Дэниела Джексона, полковника Джека О’Нилла, лейтенантов Чарльза Кавальского и Луи Ферретти, а также других военных.

Когда земляне прибыли на Абидос, им пришлось встретиться с Ра, наведавшимся на планету с целью сбора добытой местным населением наквады. Действуя по секретному поручению командования, Джек О’Нилл попытался взорвать на Абидосе ядерную бомбу, но Ра раскрыл намерения землян и опередил его. Перепрограммировав бомбу и усилив её мощность в сотню раз при помощи наквады, Ра принял решение отправить её обратно на Землю. Однако доктор Джексон уже раскрыл перед населением Абидоса настоящую сущность их «бога», и на планете началось восстание. При попытке Ра покинуть Абидос на своём космическом корабле-пирамиде, полковник О’Нилл перебросил бомбу с помощью кольцевого транспортера, через который можно было попасть на корабль из внешнего мира, и Ра погиб на своём ха’таке от ядерного взрыва.

Интересные факты 
 При съёмках фильма «Звёздные врата» оказалось, что антропоморфная маска, которую должен был надевать исполнитель роли Ра Джей Дэвидсон, слишком тяжела для актёра, поэтому в сценах, в которых Ра носит маску, Дэвидсона заменял каскадер.
 В фильме Ра назван последним живым представителем вымирающего вида, к тому же в финальных сценах, когда к нему на корабль пересылают ядерную бомбу, показан настоящий вид Ра, мало отличающийся от традиционного для кинофантастики гуманоида (типичного зелёного человечка из уфологических теорий). Это противоречит сериалу «Звёздные врата: SG-1», где гоа'улды, представителем которых является Ра, изображены как небольшие змеевидные паразиты, вступающие в симбиоз со своим носителем.
 В сериале «Звёздные врата: SG-1» истинный облик Ра, показанный перед взрывом ядерной бомбы, присущ расе Асгардов, представителей древней и невероятно технологичной расе союзников землян в борьбе с угрозой гоа’улдов.
 Идея добавить горящие глаза к образу Ра появилась только в самом конце работы над фильмом «Звёздные врата».
 Возможно, Ра был единственным из своей расы, который мог ходить без тела (по фильму, его вхождение в тело землянина и показанная перед его гибелью настоящая внешность могут быть истолкованы как его появление в виде «чистой энергии»).

См. также 
 Звёздные врата (фильм)
 Мёбиус (часть 1)

Примечания

Литература 
 
 

Ра